Petraschiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Petraschowka/Петрашовка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Winkiwzi, siehe Petraschiwka (Winkiwzi)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Wolodarka, siehe Petraschiwka (Wolodarka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne, siehe Petraschiwka (Hlobyne)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk, siehe Petraschiwka (Krementschuk)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa, siehe Petraschiwka (Poltawa)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Petraschiwka (Tscherniwzi)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Jampil, siehe Petraschiwka (Jampil)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Teplyk, siehe Petraschiwka (Teplyk)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tultschyn, siehe Petraschiwka (Tultschyn)